Kota Sugiyama (Shizuoka, 24 de janeiro de 1985) é um futebolista profissional japonês, meio campista, milita no Shimizu S-Pulse.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shimizu S-Pulse